Jméno a příjmení Jiří Svoboda nosí tyto osobnosti:

 Jiří Svoboda (archeolog) (* 1953) – archeolog, specialista na paleolit (též Jiří A. Svoboda)
 Jiří Svoboda (architekt) (* 1961) – architekt a vysokoškolský pedagog
 Jiří Svoboda (cestovatel) (1937–2008) – cestovatel, stopař, autor několika knih o autostopu
 Jiří Svoboda (divadelní režisér) (1924–1990) – český divadelní režisér
 Jiří Svoboda (fotbalista) (* 1948) – český fotbalista a trenér
 Jiří Svoboda (hokejový brankář) (* 1954) – český hokejový brankář
 Jiří Svoboda (chemik) (* 1952) – organický chemik, vedoucí ústavu organické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
 Jiří Svoboda (ilustrátor) (* 1965) – malíř a ilustrátor
 Jiří Svoboda (kanoista) (* 1954) – kanoista
 Jiří Svoboda (klimatolog) (* 1946) – klimatolog
 Jiří Svoboda (kněz) (1941–2022) – soudní vikář arcibiskupství pražského
 Jiří Svoboda (literární historik) (* 1931) – literární historik a kritik
 Jiří Svoboda (motocyklový závodník) (* 1956) – plochodrážní závodník
 Jiří Svoboda (notář) (* 1967) – notář v Praze a prezident Notářské komory pro hl. m. Prahu
 Jiří Svoboda (pedagog) (1897–1970) – hudební skladatel a pedagog
 Jiří Svoboda (politik ANO) (* 1959) – český politik, primátor města České Budějovice
 Jiří Svoboda (režisér) (* 1945) – televizní a filmový režisér a politik, poslanec a předseda KSČM
 Jiří Svoboda (skladatel) (1945–2004) – skladatel filmové hudby
 Jiří Svoboda (student) (1923–1943) - český student a odbojář popravený nacisty
 Jiří Svoboda (volejbalista) (* 1941) – člen bronzového týmu československých volejbalistů na LOH 1968 v Mexiku
 Jiří Svoboda (výtvarník) (1970–1999) – český grafik a malíř
 Jiří Svoboda (železničář) (* 1970) – český manažer a železničář
 Jiří V. Svoboda (1924–1981) – překladatel a básník

Externí odkazy